— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Кавасаки, префектуры Канагава.

Окрестности станции 
 Нихон Минкаэн
 Университет Сэнсю
 Музей Искусств Окамото Таро
 Муниципалитет района Тама(Кавасаки)

Планировка станции 
2 платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции